Дергаусов — русская фамилия.

Известные носители:
 Дергаусов, Юрий Александрович (род. 1943) — советский комсомольский и партийный деятель, дипломат.